The Magnificent Ambersons steht für:

 The Magnificent Ambersons, Originaltitel von Die stolzen Ambersons, Roman von Booth Tarkington (1918)
 The Magnificent Ambersons, Originaltitel von Der Glanz des Hauses Amberson, US-amerikanischer Film von Orson Welles (1942)
 The Magnificent Ambersons (2002), US-amerikanischer Fernsehfilm von Alfonso Arau